

Geologia 
 Pianalto – formazione geologica morenica tipica delle Prealpi e dell'alta Pianura Padana

Persone 
 Sandra Pianalto – economista italiana
 Zack Pianalto –  giocatore statunitense di football americano